Blount megye (Alabama)
 Blount megye (Tennessee)